Karla Keck (ur. 30 lipca 1975 w Oconomowoc) – amerykańska skoczkini narciarska, reprezentantka Oconomowoc Ski Club.

W latach 90. XX wieku, ze względu na brak cyklów przeznaczonych dla kobiet, wielokrotnie startowała wspólnie z mężczyznami w zawodach Alpen Cup i Pucharu Kontynentalnego – w drugim z tym cyklów zdobyła nawet punkt do klasyfikacji generalnej w sezonie 1994/1995, dzięki zajęciu ostatniego, 30. miejsca w konkursie rozegranym 31 grudnia 1994 w Lake Placid.

W 1999 zajęła drugie miejsce w pierwszej edycji FIS Ladies Grand Tournee, za Sandrą Kaiser i przed kolejną Danielą Iraschko. Keck wygrywała konkurs w Ramsau, w Schönwald i Braunlage była druga, a w Baiersbronn trzecia.

Najdłuższy skok w swojej karierze oddała na skoczni Lysgårdsbakken w Lillehammer, skacząc na odległość 127 metrów.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1975